Vetter Michel steht für:

 Vetter Michel, Personifikation der Deutschen, siehe Deutscher Michel #Herkunft der Redewendung
 Vetter Michel, Motiv-Sequenzierung, siehe Rosalie (Musik)
 Gestern Abend war Vetter Michel da, deutsches Volkslied